Niezdów peut faire référence à :

Toponymie
 Niezdów, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Niezdów, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.